Фруг:
 Фруг, Семён Григорьевич (1860—1916) — российский писатель.
 Фруг, Инна Львовна (1925—1997) — советская писательница.